A71 est un sigle qui peut faire référence à plusieurs choses.

Jeux 
 Défense Benoni, ouverture d'échecs suivant le code ECO.

Médecine 
 Trachome, d'après la classification internationale des maladies.

Transport 
Autoroutes
  Autoroute allemande A71 reliant Sangerhausen à Schweinfurt ;
  Autoroute française A71 reliant Orléans à Clermont-Ferrand ;
  Autoroute grecque A71 reliant Mégalopolis à l'A7.

Routes
  Mitchell Highway, une route australienne ;
  Route britannique A71 reliant Irvine à Édimbourg en Écosse.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres